СоколовЕгор : Соколов, Егор Владимирович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Соколов, Егор Тимофеевич (1750—1824) — русский архитектор.